Cannon Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cannon Hill (Maine)	
 Cannon Hill (Barnstable County, Massachusetts, 13 m)	
 Cannon Hill (Barnstable County, Massachusetts, 9 m)	
 Cannon Hill (New Hampshire)	
 Cannon Hill (Dickey County, North Dakota)	
 Cannon Hill (Grant County, North Dakota)	
 Cannon Hill (Pennsylvania)	
 Cannon Hill (Texas)	
 Cannon Hill (Berkeley County, West Virginia)	
 Cannon Hill (Preston County, West Virginia)